Гран-прі А́встрії 1964 року — сьомий етап чемпіонату світу 1964 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 23 серпня на автодромі Цельтвег. Першу та єдину перемогу в кар'єрі здобув Лоренцо Бандіні. Дебютну гонку провів Йохен Ріндт.

Результати

Кваліфікація

Гонка

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Австрії-1964 на офіційному сайті Ф1
 Гран-прі Австрії-1964 
 Гран-Прі Австрії-1964 на statsf1.com 
 Гран-прі Австрії-1964 

1964
Австрія
 08
 23
 1964